(1943-2015), écrivain canadien
 Sonia Rubinsky (née en 1956), pianiste brésilienne
  (1952-1996), écrivain et architecte logiciel